Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2008 года в IV-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 23 по 29 марта 2008 года как и год назад в Меркуря-Чуке, Румыния. Команда, занявшая первое место, получала право играть в третьем дивизионе чемпионата мира 2009 года. Однако данный турнир по разным причинам был отменён. В связи с этим сборная Исландии, занявшая первое место, продолжила выступление в четвёртом дивизионе.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 6 национальных команд — четыре из Европы, по одной из Океании и Африки. Сборная ЮАР пришла из третьего дивизиона, остальные — с прошлого турнира четвёртого дивизиона.

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки:
 Вратарь:  Каритас Халлдорсдоттир
 Защитник:  Анабелль Льюис
 Нападающий:  Магдолна Добонди

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Ж*4